The Original Hits или Original Hits может означать: 

 The Original Hits — сборник Baccara (1990)
 The Best of Baccara — Original Hits — сборник Baccara (2001)
 Original Hits — сборник Pitbull (2012)